Il doppio  del PTT Pattaya Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2011.

Marina Eraković e Tamarine Tanasugarn erano le detentrici del titolo, ma Erakovic quest'anno non ha partecipato.

Tanasugarn ha fatto coppia con Jill Craybas, ma ha perso nei quarti di finale contro Sun Shengnan e Zheng Jie.

Sara Errani e Roberta Vinci hanno battuto in finale Sun Shengnan e Zheng Jie 3–6, 6–3, [10–5].

Teste di serie

  Sara Errani /  Roberta Vinci (campionesse)
  Akgul Amanmuradova /  Renata Voráčová (quarti di finale)

  Jill Craybas /  Tamarine Tanasugarn (quarti di finale)
  Chang Kai-chen /  Sania Mirza (semifinali)

Tabellone

Note 
 

PTT Pattaya Open 2011